Isabelle Delobel (* 17. Juni 1978 in Clermont-Ferrand, Auvergne) ist eine ehemalige französische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startete.

Leben 
Delobel begann im Alter von fünf Jahren mit dem Eislaufen. Sie kam durch ihren Bruder Laurent zu diesem Sport, der bereits vor ihr mit dem Eislaufen begonnen hatte. Delobels Zwillingsschwester Veronique trat mit ihrem Bruder Laurent im Eistanz an.

Isabelle Delobels Eistanzpartner war Olivier Schoenfelder. Sie kamen 1990 bei einem Trainingslager zusammen und folgten damit einem Rat der ehemaligen Eistanzweltmeister Irina Moissejewa und Andrei Minenkow. Delobel und Schoenfelder wurden in Lyon von Muriel Zazoui und Romain Haguenauer trainiert.

Die französischen Meister von 2003 bis 2008 nahmen im Zeitraum von 1998 bis 2008 an allen Weltmeisterschaften teil und mit Ausnahme von 2002 auch an allen Europameisterschaften. Bei Europameisterschaften gewannen sie 2005 die Bronzemedaille und 2008 die Silbermedaille. 2007 wurden sie in Warschau Europameister. Bei Weltmeisterschaften errangen sie eine Medaille. In Göteborg gewannen sie 2008 bei ihrer letzten Weltmeisterschaft die Goldmedaille. In der Saison 2008/2009 siegten sie beim Grand-Prix-Finale. Delobel und Schoenfelder nahmen an drei Olympischen Spielen teil. 2002 belegten sie den sechzehnten, 2006 den vierten und 2010 den sechsten Platz. 2010 waren sie trotz Verletzungen und der Schwangerschaft von Delobel noch einmal für die Olympischen Spiele zurückgekehrt, danach verkündeten sie ihren endgültigen Rücktritt vom Wettkampfsport. 

Delobel heiratete 2009 den Nordischen Kombinierer Ludovic Roux. Im selben Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Ergebnisse

Eistanz
(mit Olivier Schoenfelder)

 J = Junioren

Weblinks 

 
 Offizielle Webpräsenz des Eistanzpaares

Eiskunstläufer (Frankreich)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Französischer Meister (Eiskunstlauf)
Geboren 1978
Frau
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Franzose